En Pologne, Czyżów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź :
 Czyżów, un village.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Czyżów, un village du powiat de Tarnów.
 Czyżów, un village du powiat de Wieliczka.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Czyżów, un village du powiat de Busko.
 Czyżów, un village du powiat de Kielce.